Вороњин је руско презиме:

 Валериј Вороњин, руски и совјетски фудбалер.
 Владимир Вороњин, молдавски политичар.
 Вјачеслав Вороњин, руски атлетичар.
 Андриј Вороњин, украјински фудбалер.